Boeung Ket Angkor Football Club ist ein kambodschanischer Fußballverein aus Phnom Penh.

Erfolge 
Der Verein konnte in seiner Geschichte bisher drei Meistertitel in der höchsten Spielklasse Kambodschas gewinnen. Durch den Titel in der Spielzeit 2017 gelang dem Verein die erfolgreiche Titelverteidigung, nachdem bereits 2016 der Titel mit einem Punkt Vorsprung auf die Mannschaft des kambodschanischen Verteidigungsministerium errungen werden konnte.

Durch die nationalen Erfolge nahm der Verein auch an internationalen Turnieren teil, wobei der größte Erfolg der zweite Platz bei der Mekong Club Championship ist, wo man erst im Finale gegen den thailändischen Gegner Buriram United unterlag.

Erfolge National 
 Cambodian League
 Meister: 2012, 2016, 2017, 2020
 Vizemeister:  2013, 2014, 2018
 Hun Sen Cup: 2019
 Cambodian Super Cup: 2017

Erfolge International 
 AFC-Cup-Teilnahme
 2013, 2017, 2018
 Mekong Club Championship
 2. Platz: 2015

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Phnom Penh National Olympic Stadium in Phnom Penh aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 50.000 Personen.

Koordinaten:

Spieler

Trainer seit 2011

Beste Torschützen seit 2012

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des Vereins
 Boeung Ket Angkor FC bei transfermarkt.de
 Boeung Ket Angkor FC bei soccerway.com

Kambodschanischer Fußballverein
Organisation (Phnom Penh)
Sport (Phnom Penh)